Das Qatar TotalFinaElf Open 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Doha. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 8. bis 16. Februar 2003 statt.

Im Einzel gewann Anastassija Myskina gegen Jelena Lichowzewa mit 6:3 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Janet Lee / Wynne Prakusya mit 6:1 und 6:3 gegen María Vento-Kabchi / Angelique Widjaja.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Doha